John Perkins – saggista statunitense
 John Perkins – politico e giornalista australiano
 John Perkins – attore statunitense 
 John Perkins – rugbista gallese
 John Perkins – ammiraglio britannico